Парка — вид куртки
 Парка — богиня долі в давньоримській міфології
 Парка — річка в Росії, у республіці Мордовія
 Парка — діалектна назва зв'язаних парно пучків (наприклад, кулів для стріхи)

Примітки